Marianna, Personenname:

 Marianna, weiblicher Vorname, siehe unter Marianne (Vorname)
 (602) Marianna, ein Asteroid

Marianna ist der Name folgender Personen:

 Marianna (Schauspielerin), Schauspielerin (Guerrilla Girl, 1953)
 Marianna von Allesch, auch Marianne von Allesch, geborene Maria Anna Steudel (1886–1972), deutsch-amerikanische Kunstgewerblerin, Glaskünstlerin und vielseitige Designerin
 Marianna Angeli Pascoli, auch Marianna Pascoli oder Marianna Pascoli Angeli (1790–1846), italienische Genre- und Porträtmalerin
 Marianna Barbieri-Nini (1818–1887), italienische Opernsängerin
 Marianna Benti Bulgarelli, auch Marianna Bulgarelli-Benti (um 1684–1734), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Marianna Kijanowska (* 1973), ukrainische Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin
 Marianna von Klinski-Wetzel (* 1939), deutsche Lehrerin und Regionalhistorikerin
 Marianna Krajčírová, nach Heirat Marianna Némethová (* 1948), tschechoslowakische Turnerin
 Marianna Longa (* 1979), italienische Skilangläuferin
 Marianna von Martines (1744–1812), österreichische Komponistin, Cembalistin und Sängerin
 Marianna Radev, auch Marijana Radev, (1913–1973), jugoslawisch-kroatische Altistin
 Marianna Sakarljuk (* 1996), ukrainische Tennisspielerin
 Marianna Salchinger (* 1974), österreichische Skirennläuferin
 Sasha Marianna Salzmann (* 1985), deutsche Dramatikerin, Essayistin, Kuratorin und Romanautorin
 Marianna Sankiewicz-Budzyńska (1921–2018), polnische Hochschullehrerin
 Marianna Sastin (* 1983), ungarische Ringerin
 Marianna Toli (1952–2018), griechische Sängerin, Schauspielerin und Theater-Regisseurin
 Marianna Vardinogianni (* 1943), griechische Philanthropin
 Marianna Zachariadi (1990–2013), griechische Stabhochspringerin
 Marianna Zorba (* 1967), griechische Sängerin

Marianna ist der Name folgender Orte:

 Marianna (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marianna (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marianna (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marianna (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marianna (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Mariana
 Maria Anna